Flying Doctors bezeichnet folgende Organisationen und Fernsehserien:
 umgangssprachliche Bezeichnung des Royal Flying Doctor Service of Australia (R.F.D.S)
 ebenfalls umgangssprachliche Bezeichnung des African Medical and Research Foundation (AMREF)
 Flying Doctors of America, eine gemeinnützige Organisation, welche ärztliche Hilfe in Dritte-Welt-Ländern erbringt
 Flying Doctors of Malaysia, eine Abteilung des malayischen Gesundheitsministeriums mit Unterstützung der malayischen Luftwaffe, welche in den Urwäldern lebenden Ureinwohnern Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglicht
 Originaltitel der australischen Fernsehserie Die fliegenden Ärzte